168-й меридиан — воображаемая линия на поверхности Земли:
 168-й меридиан восточной долготы
 168-й меридиан западной долготы

См. также 
 Меридиан
 Параллель